Chef Bruno Tupinambá é um chef de cozinha baiano, palestrante e professor universitário. Foi ganhador do Prêmio Nacional Dólmã em 2019 e laureado como Chef Embaixador da Gastronomia Brasileira pelo Comitê da Gastronomia Brasileira no mesmo ano. Em 2020, tornou-se membro da Federazione Italiana Cuochi.

Títulos  

 Membro da FIC - Brasile (Delegação Brasileira da Federazione Italiana Cuochi) (2020)
 Chef embaixador da gastronomia brasileira pelo Comitê da Gastronomia Brasileira (2019)
 Ganhador do Prêmio Nacional Dólmã (2019)

Chefs do Brasil